Riego puede referirse a:
 Riego, método de agricultura.

Personas 

 Rafael del Riego, político liberal español.
 Rafael del Riego Villaverde, futbolista español.

Geografía 
 El Haza de Riego, localidad del municipio de Las Tres Villas en la provincia de Almería, España;
 Riego de Ambrós, localidad del municipio de Molinaseca en la provincia de León, España;
 Riego de la Vega, municipio de la provincia de León, España;
 Riego del Monte, localidad del municipio de Villanueva de las Manzanas en la provincia de León, España;
 Riego de Lomba, localidad del municipio de Cobreros en la provincia de Zamora, España;
 Riego del Camino, localidad del municipio de Manganeses de la Lampreana en la provincia de Zamora, España;

Enlaces externos